Letchworth peut désigner :

 Letchworth (Australie), village dans la Nouvelle-Galles du Sud
 Letchworth Garden City, village dans le Hertfordshire en Angleterre
 Letchworth State Park, parc d'État de l'État de New York qui abrite les cascades de la Genesee